Giulia Galtarossa – ginnasta italiana
 Giuseppe Galtarossa – ex calciatore e dirigente sportivo italiano
 Rossano Galtarossa – canottiere italiano